Том ДеМарко ( 20 серпня 1940, Пенсільванія, США) — американський інженер-програміст, автор, учитель та оратор на теми програмної інженерії. Відомий як один з розробників структурного аналізу.

Див. також 
 Метрики програмного забезпечення
 Якість програмного забезпечення
 Structured Systems Analysis and Design Method

Публікації 
ДеМарко є автором більш ніж дев'яти книжок і сотні статей на тему розробки програмного забезпечення та керування проектами. Вибрані:
 1979 — Structured Analysis and System Specification. — Prentice Hall. — ISBN 0-13-854380-1.
 1986 — Controlling Software Projects: Management, Measurement, and Estimates. — Prentice Hall. — ISBN 0-13-171711-1.
 1987 — Peopleware: Productive Projects and Teams / With Timothy Lister. — Dorset House. — ISBN 978-0-932633-43-9.
 1997 — The Deadline: A Novel About Project Management. — Dorset House.
 2001 — Slack, Getting Past Burnout, Busywork, and the Myth of Total Efficiency. 
 2003 — Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects / With Tim Lister. — Dorset House, 2003.
 2008 — Adrenaline Junkies and Template Zombies: Understanding Patterns of Project Behavior / With Peter Hruschka, Tim Lister, Suzanne Robertson, James Robertson, Steve McMenamin. — ISBN 978-0-932633-67-5.
 2009 — Software Engineering: An Idea Whose Time Has Come and Gone?. — IEEE Software. — Viewpoints. July/August 2009. — P. 94—95.

Примітки

Посилання 
 Домашня сторінка 
 The Atlantic Systems Guild 
 Cutter Consortium 

Американські автори творів про технології
Американські інженери програмного забезпечення